Basis steht als alltagssprachlicher Begriff für:

 Basis (Politik), die Gesamtheit aller einfachen Mitglieder politischer Verbände in Abgrenzung von deren Funktionsträgern
 Militärbasis, eine militärisch genutzte Einrichtung
 Basislager als Ausgangspunkt hochalpiner Expeditionen
 basis wien, Dokumentationszentrum und Datenbank für zeitgenössische Kunst
 Basis (Band) (1996–2001), eine deutsche Pop-Band
 Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz dieBasis, deutsche Kleinpartei

Basis in Wissenschaft und Technik (Mathematik siehe nächste Abteilung):
 Basis (Architektur), der unterste Bauteil einer Säule oder das Podest einer Statue
 einer der drei Anschlüsse eines Bipolartransistors
 Basis (Stereofotografie), der Abstand zweier zum Ziel ausgerichteter Kameras
 Basislinie (Technik), die genau vermessene Strecke zwischen zwei für Detailmessungen verwendeten Standpunkten
 Basismessung, eine geodätische Messstrecke höchster Präzision
 Wolkenbasis, die Wolkenuntergrenze
 Kristallstruktur#Basis, die Grundstruktur eines Kristalles
 in der Biologie 
 Grundfläche eines untersuchten Organs, basal ist das Gegenteil zu apikal, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 eines der Grundglieder des Spaltbeins der Krebstiere
 der Teil des Stiels eines Blätter- oder Röhrenpilzes, der ihn im Untergrund (Substrat/Boden) verankert, siehe Stiel (Mykologie)#Basis
 in der Grammatik: ein Wortteil, siehe Wortstamm#Stamm und Basis
 ein Begriff aus dem Marxismus, siehe Basis und Überbau

Basis in der Mathematik:
 die Grundzahl für den Aufbau eines Zahlensystems, siehe Zahlschrift, Stellenwertsystem
 sie ist zugleich die Anzahl der Ziffern, die für ein Stellenwertsystem erforderlich sind
 die Grundzahl in einer Potenz, siehe auch Exponentialfunktion, Logarithmus
 Basis (Vektorraum) (Hamelbasis), ein minimales Erzeugendensystem eines Vektorraums in der linearen Algebra
 Schauderbasis, eine linear unabhängige Teilmenge mit dichter linearer Hülle in der Funktionalanalysis
 Hilbertbasis, eine orthonormale Schauderbasis
 Basis (Modul), ein linear unabhängiges Erzeugendensystem eines Moduls
 Basis (Topologie), ein System von offenen Mengen
 Basis (Faserbündel), der Bildraum einer Faserung
 Verknüpfungsbasis, eine Grundmenge von logischen Verknüpfungen
 Grundseite, eine Seite eines gleichschenkligen Dreiecks

Basis als Abkürzung:
 Bayerisches Alarmierungs- und Sicherheitsinformationssystem, kurz BASIS

Basis als Familienname:
 Austin Basis (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Die Basis
 Base
 Bodenstation
 Hauptquartier